Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as Budapest Grand Prix egyéni mérkőzéseit.

Az olasz Sara Errani volt a címvédő, de a 2013-as versenyen nem indult. A júniusi árvíz miatt a  Római Teniszakadémia létesítményei is veszélyben voltak, így a WTA engedélyével a 2013-as versenyen nem rendeztek selejtezőket, hanem a négy legmagasabban rangsorolt tartalék került a főtáblára.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=7
| RD1-team01=

Jegyzetek

Források 
 Főtábla eredményei

E